Narciso de Foxá Alfaro (Madrid, 10 d'abril de 1951) és un polític espanyol del Partit Popular (PP). Va ser alcalde de Majadahonda entre 2005 i 2019.

Biografia 
Nascut el 10 d'abril de 1951 a Madrid, i amic de la infància d'Esperanza Aguirre, va cursar els seus estudis bàsics al Col·legi del Pilar. Va obtenir un títol de llicenciatura en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i un títol de màster en Economia i Administració d'Empreses per l'IESE Business School.
Es va afiliar a Aliança Popular el 1983. El 1986 li va ser concedit el títol nobiliari de comte de Rocamartí.
Regidor de l'Ayuntament de Majadahonda des de 1991, va treballar com a assessor de Rodrigo Rato al Ministeri d'Economia entre 1996 i 2000.

Va accedir a l'alcaldia de Majadahonda el 3 de febrer de 2005, després de la renúncia del seu predecessor, Guillermo Ortega Alonso.
Va renovar el seu mandat com a alcalde el 2007 i 2011 després d'obtenir el Partit Popular (PP) dues majories absolutes en els comicis. Va tornar a reeditar el càrrec després de les eleccions de 2015, però aquest cop va necessitar de l'abstenció dels regidors del grup municipal de Ciutadans.

De Foxá, que va fer pública la seva voluntat de no tractar de repetir com a alcalde de cara a les eleccions municipals de 2019, va ser inclòs al número 48 de la llista del PP per a les eleccions a l'Assemblea de Madrid de maig de 2019. No va obtenir escó de diputat.

El 2019, després de la seva sortida del càrrec d'alcalde, el govern regional en funcions el va nomenar conseller delegat del Metro de Madrid en substitució de Francisco de Borja Carabante Muntada, per ser substituït pocs dies després per desacords en la nova coalició de govern.

És nebot de Agustín de Foxá i de Jaime de Foxá, de qui heretà el títol de comte de Rocamartí

Genealogia 
Ancestres de Narciso de Foxá y Alfaro:

Referències 

Alcaldes de la Comunitat de Madrid
Regidors a la Comunitat de Madrid
Majadahonda
Alumnes de la Universitat Complutense de Madrid
Alumnes del Colegio Nuestra Señora del Pilar
Alumnes de l'IESE
Polítics madrilenys